Slovo Vzlet je použito jako:

 Vzlet – fáze počátku letu vzdušného dopravního prostředku
Vzlet (socha) – plastika v Praze od autorů Valerián Karoušek a Jiří Novák

 Vzlet – Rozvoj lidského myšlení –  reliéf od Vladislava Gajdy, Ostrava
 Kino Vzlet – kino v Praze